Горбоно́с — фамилия.

Известные носители:
 Борис Горбонос — вымышленный композитор; «мифическим Борисом Горбоносом оказалась сама Алла Пугачёва».
 Горбонос, Дмитрий Савельевич (1920—2009) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Горбонос, Зиновий Викторович (1921—2011) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.